A veia ilíaca circunflexa profunda é uma veia do abdômen.

Veias